Кратер Лагранж () — останки большого древнего ударного кратера в южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь французского математика, астронома и механика Жозефа Луи Лагранжа (1736—1813) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Шейлер на западе; кратер Краснов на западе-северо-западе; кратер Ламарк на севере; кратер Бюрги на севере-северо-востоке; кратер Виет на востоке и кратер Пиацци на юго-востоке. На северо-востоке от кратера находятся горы Кордильеры; на юге долина Ингирами; на юго-западе долина Бувара. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 162,2 км, глубина 3,1 км.

Кратер Лагранж имеет полигональную форму и практически полностью разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и трудно различим на фоне окружающей местности. Юго-западная часть кратера покрыта породами выброшенными при образовании Моря Восточного, лучше всего сохранилась северо-восточная часть кратера.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Лагранж T является коцентрическим кратером.
 Образование сателлитного кратера Лагранж R относится к донектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Bumpy, Lumpy, and Where?

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны